Хере́с-де-ла-Фронте́ра () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампинья-де-Херес. Занимает площадь 1188,14 км². Население — 208 896 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км. В городе выступает одноимённый футбольный клуб, выступающий на данный момент в Сегунде чемпионата Испании по футболу.

Родина вина херес, различных видов которого насчитывается более 30.

В 711 году близ Херес-де-ла-Фронтера произошла битва при Гвадалете, где вестготское войско короля Родериха было разгромлено арабо-берберским войском Тарика ибн Зияда, что привело к покорению Испании мусульманами.

История

Древняя история 
Следы присутствия человека в этом районе датируются неолитом, и люди населяли Херес-де-ла-Фронтера, по крайней мере, с медного или неолитического века, но личность первых аборигенов остается неясной. Первое крупное доисторическое поселение в этом районе (около третьего тысячелетия до н. э.) приписывается Тартессианам. Позже Херес стал римским городом под названием Asta Regia.

Средние века 
После падения Западной Римской Империи городом правили вандалы и вестготы, пока арабы не завоевали эту территорию в 711 году. В XI веке она ненадолго стала резиденцией независимой тайфы. Несколько лет спустя Абдун-ибн-Мухаммад объединил город с Аркосом и правил обоими (ок. 1040-1053). В 1053 году он был присоединён к Севилье. С 1145 по 1147 год регион Аркос и Херес недолгое время действовал как эмират под властью Гранады, возглавляемой Абу-ль-Касимом Ахьялом. Позже Альмохады захватили город. В XII и XIII веках Херес пережил период большого развития, построив свою оборонительную систему и установив нынешнюю планировку улиц Старого города. 
 
В 1231 году в окрестностях города произошла битва: христианские войска под командованием Альваро-Переса де Кастро, лорда Кастро и внука Альфонсо VII, короля Кастилии и Леона, разгромили войска эмира Ибн Худа, несмотря на численное превосходство последнего. После месячной осады в 1261 году город сдался Кастилии, но его мусульманское население осталось. Он восстал и был окончательно разбит в 1264 году.

Раннее новое время 
Открытие Америки и завоевание Гранады в 1492 году сделали Херес одним из самых процветающих городов Андалусии благодаря торговле и близости к портам Севильи и Кадиса. Несмотря на социальный, экономический и политический упадок, произошедший в XVII веке, к концу правления Габсбургов город сумел сохранить разумные темпы развития, став всемирно известным благодаря своей винодельческой промышленности.

Население

Фотографии

Города-побратимы 

 Арль, (фр. Arles), Франция (с 1980)
 Текила (исп. Tequila), Мексика (с 1982)
 Бристоль (англ. Bristol), Великобритания (1986)
 Коньяк (фр. Cognac), Франция (1989)
 Киёсу (яп. 清須市), Япония (1994)
 Биарриц (фр. Biarritz), Франция (1997)
 Сьюдад-Хуарес (исп. Ciudad Juárez), Испания (1998)
 Фос-ду-Игуасу (исп. Foz do Iguaçu), Бразилия (1998)
Сакатекас (исп. Zacatecas), Мексика (2005)
 Писко (исп. Pisco), Перу (2005)
 Мокегуа (исп. Moquegua), Перу (2005)
 Эль-Пасо (исп. El Paso), США

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Museo Arqueológico de Jerez
 JerezSiempre
 Guía de la ciudad de Jerez

Муниципалитеты Кадиса

Города Кадиса